Due come noi!! – manga di Hiroyuki Nishimori
 Due come noi – serie televisiva
 Due come noi – singolo di Dargen D'Amico del 2013
 Due come noi – programma televisivo di intrattenimento
 Due come noi (Two of a Kind) – film del 1983 diretto da John Herzfeld
 Anniversario di nozze o Due come noi (Twice Two) – film del 1933 diretto da James Parrott con Stanlio e Ollio